Huanggang bezeichnet:

 Huanggang (黄冈市), Stadt in der chinesischen Provinz Hubei

 Huanggang (Funan) (黄岗镇), Großgemeinde im Kreis Funan der chinesischen Provinz Anhui
 Huanggang (Ningling) (黄岗镇), Großgemeinde im Kreis Ningling der chinesischen Provinz Henan
 Huanggang (Raoping) (黄冈镇), Großgemeinde im Kreis Raoping der chinesischen Provinz Guangdong
 Huanggang (Shan) (黄岗镇), Großgemeinde im Kreis Shan der chinesischen Provinz Shandong
 Huanggang (Tongbai) (黄岗镇), Großgemeinde im Kreis Tongbai der chinesischen Provinz Henan

 Huanggang (Yifeng) (黄岗乡), Gemeinde im Kreis Yifeng in der chinesischen Provinz Jiangxi

 Huanggang (Duanzhou) (黄岗街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Duanzhou von Zhaoqing in der chinesischen Provinz Guangdong

 Huanggang Shan (黄岗山), Berg in China